Weidenbühl heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeindeteil in Deutschland:
 Weidenbühl (Igensdorf), Gemeindeteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Weidenbühl (Memmingen), Gemeindeteil der kreisfreien Stadt Memmingen, Bayern

Berge und Erhebungen:
 Weidenbühl (Landkreis Forchheim) (547 m), bei Ebermannstadt, Landkreis Forchheim in Oberfranken, Bayern
 Weidenbühl (Landkreis Bayreuth) (530 m), bei Betzenstein, Landkreis Bayreuth in Oberfranken, Bayern
 Weidenbühl (Landkreis Tirschenreuth) (518 m), bei Friedenfels, Landkreis Tirschenreuth in der Oberpfalz, Bayern
 Weidenbühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) (418 m), bei Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern